Vianna se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eny C. Vianna
 Gaspar Vianna